CNAM est un sigle pouvant signifier :
 Conservatoire national des arts et métiers, en France ;
 Caisse nationale d'assurance maladie, en France ;
 Caisse nationale d'assurance-maladie, en Tunisie ;
 Centre national d'aguerrissement en montagne, un ancien établissement de l’armée de terre française.